Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado de Rondônia durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.

Cronologia 

 20 de março de 2020 - O primeiro caso do novo coronavírus é confirmado no estado, em Ji-Paraná. Se trata de um homem, oriundo de São Paulo. 
 21 de março de 2020 - O estado registra mais dois casos, os primeiros na capital, Porto Velho. Se trata de dois homens, um de 35 anos e outro de 45 anos, que haviam retornado recentemente de viagem. 
 30 de março de 2020 - O estado registra a primeira morte em decorrência da doença. A paciente era uma idosa de 66 anos, moradora de Porto Velho. Ela era portadora de diabetes e hipertensão arterial sistêmica.

Colapso na Saúde em Porto Velho 

Depois do Amazonas, a capital de Rondônia (Porto Velho) entrou em colapso no sistema de saúde por causa da COVID-19. Os leitos de UTI alcançaram 100% das ocupações em 22 de janeiro de 2021.

Em 24 de janeiro de 2021, o governador do estado Marcos Rocha (Sem partido), numa transmissão ao vivo pela internet, admitiu que o sistema de saúde da capital entrou em colapso, e decidiu transferir para outros estados as 40 pessoas que esperavam por uma vaga nos leitos de UTI e o estado ainda não dispõe de médicos para que eles possam ser utilizados. Por isso, o governador também já pediu que o Ministério da Saúde envie profissionais ao estado. 

Até o momento, só 15 dos 40 pacientes internados nos 6 hospitais do estado pediram para ser transferidos. 
Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já disponibilizaram leitos para eles. Neste último, o vice-governador anunciou a disponibilização de 50 leitos dos pacientes vindos de Rondônia. 
.

O prefeito de Porto Velho Hildon Chaves disse em coletiva de imprensa, que desde o início da pandemia o município passou de 23 para 73 leitos de internação e de 5 para 23 respiradores disponíveis. Ainda assim, os esforços não têm sido suficientes para atender a todos os pacientes que precisam de internação.

O motivo para a situação em Porto Velho, de acordo com o prefeito, é que quando um paciente é atendido em uma unidade de saúde do município e precisa de internação, ele é encaminhado a um hospital estadual. No estado, todos os seis hospitais do Estado estão sem leitos de UTI disponíveis. Com isso, o município não tem para onde enviar os pacientes.

Estatística 

Por município

Esta é a lista com casos confirmados: 

Até 10 de maio de 2020.

 
Pandemias ou epidemias em curso